Агломера́тор — один из основных видов оборудования для переработки отходов тонкостенных материалов, выполняющий операцию агломерирования — процесс, при котором из сравнительно тонкого сырья плёночных отходов, занимающих большой объём, получается агломерат.

Агломерат представляет собой плотные шарики неправильной формы, используемые в качестве как самостоятельного вторичного сырья для литья на термопласт-автоматах, так и в смеси с первичным сырьём для дальнейшей переработки, в том числе экструзии.

Назначение
Агломерирование плёночных отходов полимеров.
Дробление плёнок.
Сушка влажного сырья.
Скоростной смеситель.

Принцип действия
Отходы плёнки загружаются через загрузочное окно в рабочую камеру. Вращающимися ножами отходы (ПНД, ПВД, ПП, стретч) измельчаются, за счёт трения хлопьев плёнки о корпус — агломерируются (разогреваются и сворачиваются в шарики неправильной формы). В тот момент, когда перерабатываемая масса достигает консистенции слипшейся кашеобразной густой массы, оператор подаёт порционно воду (т. н. шоковая вода) 100-800 мл. Под действием воды масса агломерата разделяется на отдельные части, некоторое время масса сушится и затем выгружается в заранее подготовленную тару.

Конструктивные исполнения

По количеству роторов:
однороторные агломераторы
двухроторные агломераторы
По типу корпуса:
откидной корпус
съёмный
стационарный

См. также
Смеситель (технологическое оборудование)

Примечания

Литература
 
 
Утилизация и переработка отходов
Оборудование